

Операция «Манна» — сброс продовольствия страдающему от голода населению Голландии в последние дни перед капитуляцией Германии. Вылеты осуществлялись над оккупированными территориями Нидерландов с 29 апреля по 8 мая 1945 года. 6680 тонн доставили ВВС Великобритании, 4000 тонн — ВВС США, чья операция называлась «Обжора» (). Начальное планирование было выполнено Королевскими ВВС, и операции часто объединяют в названии «Manna-Chowhound».

Согласие на проведение гуманитарной операции дал рейхскомиссар оккупированных Нидерландов Артур Зейсс-Инкварт. Название было позаимствовано из Библии, содержащей описание «таинственной пищи», утолявшей голод Моисея и его соплеменников в годы скитаний по пустыне.

Начало операции было более чем своевременным — во второй половине апреля официальный рацион упал с 400 до 230 килокалорий в день, а 24 числа Правительство в изгнании получило телеграмму, в которой говорилось, что «через десять дней в Западной Голландии не будет еды». С 27 апреля выдача хлеба была сокращена до 200 граммов в неделю, и его запасы должны были полностью кончиться уже 4 мая.

Британские воздушные силы, выделенные для операции, состояли из Групп 1, 2 и 8, и насчитывали в сумме 145 «Москито» и 3156 бомбардировщиков «Ланкастер». Всего лётчики Королевских ВВС совершили 3298 вылетов.

Первый «Ланкастер», под названием «Плохой Пенни» (, по пословице , «плохой пенни всегда возвращается») вылетел утром 29 апреля 1945 года в пробный рейс над занятой врагом территорией, в неблагоприятную погоду, ещё до соглашения с немецкими войсками о пропуске. Радиопослание «Плохого Пенни» об успешном сбросе груза стало сигналом для начала массированной операции.

Зонами сброса продуктов были Лейден (аэродром Валькенбург), Гаага (ипподром Дуиндигт и аэродром Ипенбург), Роттердам (аэродром Ваальхавен и озеро Kralingse Plas), и Гауда.

С 1 по 3 мая к британским машинам присоединились 400 американских бомбардировщиков B-17, сбросивших 4000 тонн солдатских пайков () на полосы Амстердамского аэропорта в ходе операции «Chowhound».

См. также 

 Берлинский воздушный мост
 Изюмные бомбардировщики

Примечания

Ссылки 

 Operation Manna/Chowhound Website  — сайт, посвящённый гуманитарным авиамиссиям 1945 года в Голландии
 Operation Manna — описание операции на сайте Ланкастерского Воздушного Музея.
 Kenneth E. Davey remembers a little-known operation at the end of the war  — воспоминания об операции на сайте благотворительной организации «Королевский Британский Легион во Франции».
 A Bad Penny Always Comes Back — Children’s book about Operation Manna  — детская книжка об операции «Манна» и самолёте Bad Penny.

Литература 
 «Operation Manna/Chowhound: The Allied Food Droppings April/May 1945» Авторы: Hans Onderwater Опубликовано издательством Romen Luchtvaart, Unieboek, 1985 ISBN 9022837793, 9789022837795. 156 страниц
 Stephen Dando-Collins: Operation Chowhound: The Most Risky, Most Glorious US Bomber Mission of WWII, Macmillan, 2015, ISBN 978-1-4668-7915-7.

Нидерланды во время Второй мировой войны
Гуманитарные операции
Воздушные сражения и операции Второй мировой войны
Голод в Нидерландах
1945 год в Нидерландах